Ян Малаховський:

 Ян Малаховський (єпископ) (1623–1699) — краківський єпископ, підканцлер коронний.
 Іван (Ян) Малаховський — перемиський єпископ УГКЦ.
 Ян Малаховський (канцлер) (1698–1762) — великий канцлер коронний.
 Ян Малаховський (сенатор) (1765–1822) — посол, сенатор.
 Ян Малаховський (художник) (1886–1917) — художник.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок